Апанга има више значења:

 Апанга, Сан Исидро Апанга (Тесхуакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Апанга (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику